Trefftz ist der Familienname folgender Personen:
 Eleonore Trefftz (1920–2017), deutsche Physikerin
 Erich Trefftz (1888–1937), deutscher Mathematiker
 Georg Trefftz, deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Trefftz-Bau der TU Dresden am Zelleschen Weg 16 in Dresden-Räcknitz